La Košarkaška liga Srbije B è il secondo livello del campionato serbo di pallacanestro.

Albo d'oro

Voci correlate
Coppa di Serbia

Collegamenti esterni 
 

Campionato serbo di pallacanestro